PFJ steht für:

 Patreksfjord in Island nach dem IATA-Code
 Kleine Brüder Jesu

Abkürzung